, né le , à Zama, au Japon, est un joueur japonais de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.

Carrière

Palmarès

Références

Liens externes 

 

Naissance en juin 1979
Joueur international japonais de basket-ball
Joueur des Toshiba Brave Thunders
Joueur des Mitsubishi Diamond Dolphins
Joueur du Link Tochigi Brex